Leichter Leben ist ein Gesundheitsmagazin der ARD, das seit dem 22. August 2022 Montag bis Freitag von 14:10 Uhr bis 15:00 Uhr ausgestrahlt wird. Zunächst sind 15 Folgen geplant.  

Die Sendung wird moderiert von Elena Uhlig sowie Dr. Johannes Wimmer, und beschäftigt sich mit dem Themen Wohlbefinden, Ernährung und Bewegung.

Weblinks 

 Website von Leichter Leben auf daserste.de

ARD (Fernsehen)